izvorno je duljina Tise u Mađarskoj bila 1419 km, vrlo krivudavog toka, što je često prozročilo poplave. Nakon manjih mnoštva manjih akcije, István Széchenyi je 27. kolovoza 1846. – 1880. organizirao i sproveo obimnu akciju kontroliranja toka Tise. Tok je smanjen na 966 km, uz 589 km mrtvih kanala i 136 km novog riječnog korita.

Mađarska
Mađarska, rijeke